7-й мемориал Таля  — международный шахматный турнир (22 категория, средний рейтинг 2776,4), который проходил с 7 по 18 июня в Москве в доме Пашкова. Карлсен победил в турнире и оказался единственным, не проигравшим ни одной партии.

Правила 
Игровые дни: 8-10, 12-14 и 16-18 июня. Начало партий и видео-трансляций в 15:00. Начало последнего тура в 13:00. Выходные дни — 11 и 15 июня.

Главный судья — международный арбитр Анджей Филипович ().

Контроль времени: 1 час 40 минут на 40 ходов + 50 минут на 20 ходов + 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд к каждому ходу, начиная с первого. Участникам турнира запрещено вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода включительно. Все участники обязаны комментировать свои партии в пресс-центре после каждого тура.

Призовой фонд турнира 100 000 евро.

Участники 

¹) рейтинги даны на май 2012 года

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Седьмой мемориал Михаила Таля на сайте РШФ

Мемориал Таля
Июнь 2012 года
2012 год в шахматах
Спорт в России в 2012 году